La Repubblica del Vietnam aveva un'economia di mercato, in via di sviluppo e di tipo aperto. L'economia di questo paese rimase libera dal 1963 al 1973. Tuttavia, lo sviluppo economico era basato in gran parte sui piani quinquennali o quadriennali. L'economia rimase stabile nei primi 10 anni, poi si trovò in difficoltà a causa della guerra, che portò ad una instabile crescita economica, ad un elevato deficit di bilancio statale, ad un'alta inflazione e deficit commerciali. Il governo del Vietnam del Sud dovette realizzare riforme agrarie due volte. Gli Stati Uniti svolsero un ruolo importante in questa economia attraverso aiuti economici e tecnici.

Fasi di Crescita

Prima del 1965 
Il periodo pre-1965 vide una crescita piuttosto rapida del PIL dell'economia del Vietnam del Sud, accompagnata da un aumento ragionevole dell'indice dei prezzi al consumo. Il bilancio statale della Repubblica del Vietnam godette di un avanzo nella fase iniziale, ma ben presto si trasformò in deficit dal 1961. Gli investimenti rimasero forti, l'industria e l'agricoltura mantennero in generale un elevato tasso di crescita. Nel 1955, il governo di Ngo Dinh Diem fondò la Banca nazionale, l'Ufficio dei cambi esteri, emise una nuova valuta che sostituì la piastra dell'Indocina francese e definì il tasso di cambio del dong contro il dollaro statunitense a 35:1. La riforma agraria fu compiuta e durò fino al 1960. Terre inutilizzate furono sequestrate e ridistribuite ai contadini. La proprietà terriera era limitata ad 1 chilometro quadrato a persona; l'area che superava questo limite era venduta al governo che a sua volta la rivendeva ai contadini che ne avevano bisogno. Contadini e proprietari terrieri dovettero firmare un contratto per l'uso del terreno, secondo il quale affittare terra era una prescrizione obbligatoria. La serie di riforme agrarie portò alla proprietà dei due terzi del territorio del Vietnam del Sud a favore dei proprietari terrieri ricchi. Di conseguenza, il governo di Nguyễn Văn Thiệu riattuò la riforma agraria per cambiare la situazione. Nel 1956, la Repubblica del Vietnam approvò una costituzione in cui l'istituzione e il ruolo del Consiglio Economico NazionaleNational Economic Council fu specificato. questo consiglio era presieduto dal presidente della Repubblica del Vietnam. Nello stesso anno il paese aderì al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Nel marzo del 1957, Ngô Đình Diệm proclamò la Dichiarazione del Presidente della 1ª Repubblica (Tuyên ngôn của Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa), invitando gli investimenti privati stranieri e domestici e garantendo la protezione governativa dei benefici degli investitori, nonché politiche di incentivi agli investimenti (aliquote fiscali preferenziali, affitto dei terreni, imposta sul reddito...).

Il governo di Ngô Đình Diệm Factory (1961) a Biên Hòa che ha fornito il 30-40% della domanda interna di carta. Le importazioni di macchinari, attrezzature e metalli - i fattori di input delle industrie protette sono stati considerati prioritari e, allo stesso tempo, incoraggiare l'esportazione di cui godono le misure con diversi beni ricevuti esportati controllati dal governo. Il tasso di cambio ottenne l'adeguamento in favore dell'esportazione. L'esportazione di questo paese ottenne un buon risultato dal 1955 al 1965. Il governo attuò il suo ruolo nello sviluppo economico attraverso piani quinquennali economici dal 1957 al 1962.

L'economia della Repubblica del Vietnam in questo periodo si rivelò progressiva, però i conflitti politici e i disordini (conflitti armati tra le fazioni, colpi di Stato continui, emergenza del Fronte Nazionale per la Liberazione del Vietnam del Sud) limita l'efficacia di tali politiche.

Fase dal 1965 al 1969 
In questo periodo, l'economia è in pieno boom, il deficit del bilancio registrò un'impennata, l'iperinflazione afflisse l'economia e la moneta fu più volte svalutata, tornando in una depressione economica. La guerra causò effetti negativi sulla crescita economica, in particolare la vasta scala offensiva del Tet nel 1968.

Nel 1965, il Vietnam del Sud è passato da esportatore di riso a importatore. Le importazioni di riso continuarono fino alla dissoluzione dello Stato nel 1975. Questo fu causato dal calo dei raccolti delle colture dal 1965 al 1968. I livelli di produzione ricominciarono a salire a partire dal 1968 grazie alla espansione delle risaie e alla maggiore produttività. Ciò fu causato dal crescente uso di fertilizzanti chimici, meccanizzazione e dall'alto rendimento della varietà di colture. Il motivo giusto per le importazioni di riso fino al 1975 fu che la domanda di riso in zone NFL controllate aumentò, una domanda corredata all'intrusione sempre maggiore di truppe del Vietnam del Nord e nel Vietnam del Sud.

Dal 1965, la politica orientata all'export dell'industrializzazione ebbe una sospensione, che portò alla difficoltà di molti settori di nuova costituzione, come quello tessile e dello zucchero di canna, mentre alcuni altri settori ottennero uno sviluppo favorevole. L'industria continuò a crescere, tranne nel 1968 e nel 1972, quando si arrestò nel contesto della guerra slanciata (Tet e incursioni aeree del Vietnam del Nord).

Ci fu un evento di rilievo di questo periodo, conosciuto con il nome in codice di Campagna di Bong Lan (Chiến dịch Bông Lan). Questa fu una riforma monetaria condotta dall'amministrazione di Nguyễn Văn Thiệu del 18 giugno 1966, in cui nuove banconote furono emesse, note comunemente come "le banconote della seconda Repubblica".

Periodo 1969-1975 
L'economia del Vietnam del Sud si trovò in difficoltà a causa dell'improvviso calo della domanda, quando l'esercito degli Stati Uniti ed i suoi alleati si ritirarono dal Vietnam del Sud. Il deficit del bilancio ruggì a prescindere dal fatto che le entrate del bilancio nazionale e degli aiuti degli Stati Uniti aumentarono mentre il governo dovette prendere responsabilità per le azioni militari di proprio conto. L'iperinflazione incorse in questo periodo. Nel 1970, il tasso d'inflazione raggiunse il 36,8%, nel 1973, questo tasso salì a 44,5%. Negli ultimi anni di esistenza della Repubblica del Vietnam, il governo andò in materia di adattamento delle politiche di limitare l'importazione, l'esportazione di incentivazione, di incoraggiamento al consumo interno. Ciò ha portato alla nascita dell'esportazione, simultaneamente all'aumento dell'importazione.

Periodo 1975-1986 

Dal 1975, l'economia del Vietnam è stata colpita da enormi difficoltà di produzione, squilibri nell'offerta e nella domanda, inefficienze nella distribuzione e nella circolazione, tassi di inflazione alti e crescenti problemi di debito. Il Vietnam è uno dei pochi paesi della storia moderna che sperimentò un forte deterioramento economico nel periodo di ricostruzione del dopoguerra. La sua economia in questo periodo era una delle più povere del mondo e aveva mostrato una crescita negativa e molto lenta nella produzione nazionale totale e nella produzione agricola e industriale. Il prodotto interno lordo (PIL) del Vietnam nel 1984 era stato valutato a 18,1 miliardi di dollari con un reddito pro capite stimato tra 200 e 300 dollari l'anno. Le ragioni di queste mediocre prestazioni economiche era dovute in parte a gravi condizioni climatiche che hanno colpito le colture agricole, un cattivo governo burocratico, l'eliminazione della proprietà privata, l'estinzione di classi imprenditoriali nel sud e l'occupazione militare della Cambogia.

1986 apertura al libero mercato 

Dal 1986, il governo ha avviato una serie di riforme economiche e politiche chiamate Do Moi, che hanno aperto il percorso del Vietnam verso il libero mercato e l'integrazione nell'economia mondiale. Queste riforme hanno aperto il paese agli investimenti stranieri in tutti i campi economici e permesso anche lo sviluppo del turismo che ha avuto un incremento considerevole e nel 2016 ha superato i 10 milioni di presenze annue. Nel 2000, lo stato ha riallacciato relazioni diplomatiche con tutte le nazioni e sempre dallo stesso anno, il paese sta registrando una rapida crescita economica e sociale; la crescita economica per quasi due decenni si è assestata a livelli tra il 7% e l’8% del PIL su base annua e ha permesso l'abbattimento della povertà e l'aumento del salario.

Note 

 Đặng Phong (2004), Kinh tế Miền Nam Việt nam thời kỳ 1955 - 1975, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hanoi, tháng 12.
 Douglas C. Dacy (1986), Foreign aid, war, and economic development: South Vietnam, 1955-1975, Cambridge University Press.
 Trần Văn Thọ chủ biên (2000), Kinh tế Việt Nam 1955 - 2000: Tính toán mới, phân tích mới, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, tháng 12.
 Ngân hàng Quốc già Việt Nam (1974), Kinh tế niên báo, Sài Gòn.

Voci correlate 
 Repubblica del Vietnam
 Vietnam del Sud
 Piastra dell'Indocina francese

Altri progetti 

Economia del Vietnam
Vietnam del Sud